Wabe, ancien awraja d'Éthiopie ;
 Wabe, lieu-dit de la commune de Kouaoua en Nouvelle-Calédonie.

 , affluent de la rivière Gibe dans la Région des nations, nationalités et peuples du Sud ;
 Wabe, affluent du Chébéli dans la zone Arsi de la région Oromia.